Hine se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 James Stewart Hine
 A.E. Hine